Niemcy:
 Lüerdissen – dzielnica miasta Lemgo
 Lüerdissen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden